Effelder bezeichnet:

 Effelder, Gemeinde im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Effelder (Frankenblick), Ortsteil der Gemeinde Frankenblick in Thüringen
 Effelder (Fluss), Gebirgsfluss in Südthüringen
Siehe auch:
 Effeld
 Effelter